«Ti fai del male» () — песня итальянского певца и киноактёра Адриано Челентано, появившаяся на официальном YouTube-канале 19 февраля 2013 года.

О композиции 
Песня посвящена парламентским выборам в Италии. Сочинённая самим же Челентано и длящаяся дольше шести минут, композиция охватывает различные темы: от проблем окружающей среды до выборов и движения «Пять звёзд», организованного итальянским комиком-политиком Беппе Грилло. Примечательно, что аранжировку придумал сам Челентано, к тому же именно он осуществил сведение песни.

Основная часть текста композиции сводится к одной фразе — «если ты не голосуешь, то причиняешь себе зло» (). Это является своеобразным призывом людей к тому, чтобы не оставаться равнодушными по отношению к предстоящим выборам. Также в песне присутствует spoken word (проговаривающийся текст). В качестве солирующего инструмента используется ситар.

19 ноября 2013 года песня была выпущена в сборнике …Adriano. Композиция на CD несколько отличается от YouTube-версии.

Список композиций 
 Ti fai del male — 06:12.

Примечания

Ссылки 
 Страница песни на официальном блоге Адриано Челентано
 

Синглы Адриано Челентано
Песни Адриано Челентано
Песни Италии
Песни на итальянском языке